RFEA est un sigle pour : 
 Real Federación Española de Atletismo (en français : Fédération royale espagnole d'athlétisme)
 Revue française d'éthique appliquée